Соревнования в параллельном гигантском слаломе в сноуборде среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 года состоялись 19 февраля. Все соревнования прошли в экстрим-парке «Роза Хутор».

Олимпийский чемпион 2010 года в этой дисциплине 38-летний канадец Джейси-Джей Андерсон выбыл уже в 1/8 финала.

В квалификации два первых места заняли представители России Андрей Соболев и Вик Уайлд.

Вик Уайлд принёс России первое в истории олимпийское золото в сноуборде. На всех 4 стадиях плей-офф Уайлд выиграл у соперников не менее двух секунд по сумме заездов.

Чемпион мира 2011 и 2013 годов и серебряный призёр Игр 2010 года в Ванкувере в этой дисциплине австриец Бенджамин Карл неожиданно уступил уже в 1/8 финала Невину Гальмарини из Швейцарии. Гальмарини затем дошёл до финала, где уступил Уайлду.

Расписание 

Расписание всех соревнований согласно официальному сайту:

Время МСК (UTC+4).

Медалисты

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвовали 32 сноубордиста, которые выполняют два спуска. В следующий раунд проходят 16 спортсменов, показавшие лучшее время по сумму двух попыток. Далее сноубордисты распределяются по парам в плей-офф, в соответствии с местом по итогам квалификации.

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр